Bieg pościgowy kobiet na mistrzostwach świata w biathlonie 2015 odbył się 8 marca. Do startu zakwalifikowanych zostało sześćdziesiąt najlepszych zawodniczek biegu sprinterskiego. Dwie zawodniczki nie pojawiły się na starcie.

Złoty medal, podobnie jak w biegu sprinterskim, zdobył Francuzka Marie Dorin Habert. Drugie miejsce zajęła Niemka Laura Dahlmeier, zaś trzecie, srebrna medalistka sprintu, reprezentantka Polski Weronika Nowakowska-Ziemniak.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015